Геккер (; ; Häcker) — немецкая фамилия.

Известные носители 
 
 Геккер, Адольф-Фридрих Карлович (1851—1896) — главный архитектор Киева (в 1877—1892 годах).
 Геккер, Анатолий Ильич (1888—1937) — русский и советский военный деятель.
 Геккер, Василий Фёдорович (1828—1902) — российский архитектор и художник-акварелист.
 Геккер, Иван Романович (1927—1989) — физик-экспериментатор.
 Геккер, Иоганн Юлий (1707—1768) — немецкий богослов.
 Геккер, Наталия Ивановна (род. 1954) — детский писатель, внучка палеонтолога Р. Ф. Геккера.
 Геккер, Наум Леонтьевич (1861—1920) — российский журналист, критик и этнограф.
 Геккер, Роман Фёдорович (1900—1991) — советский палеонтолог и историк науки, внук архитектора В. Ф. Геккера.
 Геккер, Фридрих Франц Карл (1811—1881) — немецкий революционер XIX века, участник гражданской войны в США.
 Геккер, Юлий Фёдорович (Юлиус Фридрих Вильгельм) (1881—1938) — русский и американский философ, социолог и теолог, ученик Франклина Гиддингса.

См. также 
 Геккерт
 Гаккель
 Беккер